Генерал-майор юстиции:
 Генерал-майор юстиции — воинское звание в Вооружённых силах Советского Союза и России.
 Генерал-майор юстиции — специальное звание в органах внутренних дел и Следственном комитете России.